Roman är ett manligt förnamn av latinskt ursprung med betydelsen medborgaren i Rom. Namnet används i de flesta europeiska länder. Andra former av namnet: Romain (Frankrike), Romanes, Romano (Italien), Romanos, Romanus och Rome. Det finns även kvinnliga former: Romana och Romaine.

Utan efternamn
 Roman I av Kiev (död 1180), furste av Kiev
 Roman II av Kiev (ca 1152–1205), storfurste av Kiev
 Roman Nose, egentligen Vóo'xénéhe (1835–1868), cheyennekrigare

Med efternamn
 Roman Abramovitj miljonär
 Roman Hamrlik ishockeyspelare
 Roman Herzog politiker
 Roman Koudelka backhoppare
 Roman Kontsedalov fotbollsspelare
 Roman Malinowski, professor emeritus i byggnadsmateriallära
 Roman Nose (1835–1868), en framstående cheyennekrigare
 Roman Polanski filmmakare
 Romano Prodi politiker
 Romain Gary författare och filmregissör
 Romain Rolland författare
 Roman Livaja svensk olympier 2000 i Sydney
 Roman Lob tysk sångare

I Sverige fanns år 2006 över 900 personer med detta namn.

Mansnamn
Romerska namn